Kiikeli kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiikeli (halvö), Lappland, 
 Kiikeli (ö), Norra Österbotten, Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar